Лас Хикарас има више значења:

 Лас Хикарас, Ел Мирадор (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хикарас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хикарас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хикарас (Сан Педро Уамелула), насеље у савезној држави Оахака у Мексику